«El Ángel» puede referirse a:

Geografía 
 El Ángel, ciudad de Ecuador;
 El Ángel, localidad de Nueva Andalucía (Marbella) en España;
  El Ángel, estación del Metro de Lima en Perú;
 Cementerio El Ángel, en Lima.
 Monumento a la Independencia, en México.

Cultura 
 El ángel, cuento de Hans Christian Andersen;
 El Ángel, película argentina dirigida por Luis Ortega en 2018.

Otros 
 El Ángel, empresa siderúrgica pionera de la Revolución Industrial en España;
 El ángel, uno de los apodos del asesino en serie argentino Carlos Robledo Puch.